Ба́дер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бадер, Амджад — израильский актёр.
 Бадер, Бет (род. 1973) — американская гольфистка.
 Бадер, Дидрих (род. 1966) — американский актёр.
 Бадер, Дуглас Роберт (1910—1982) — английский лётчик-ас времён Второй мировой войны; воевал, не имея обеих ног.
 Бадер, Йаруб (род. 1959) — министр транспорта Сирии.
 Бадер, Йозеф (историк) (1805—1883) — историк Бадена.
 Бадер, Йозеф (бобслеист) (1941—2021) — западногерманский бобслеист.
 Бадер, Карл Адам (1789—1870) — немецкий тенор.
 Бадер, Кларисса (1840—1902) — французская писательница-историк.
 Бадер, Кристина Вальтеровна (род. 1981) — российская и немецкая бобслеистка, чемпионка мира.
 Бадер, Менахем (1895—1985) — израильский общественный и политический деятель.
 Бадер, Николай Оттович (1935—2015) — российский археолог, сын О. Н. Бадера.
 Бадер, Отто Николаевич (1903—1979) — российский археолог, видный специалист по археологии каменного века, создатель пермской школы археологии.
 Бадер, Пауль (1883—1971) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии.
 Бадер, Халеб Мусса Абдалла (род. 1951) — иорданский прелат и ватиканский дипломат.